Grande Joe – singolo del Banco del Mutuo Soccorso del 1985
 Il grande Joe (Mighty Joe Young) – film del 1998 diretto da Ron Underwood